Заксенгаузен, або Заксенгавзен — концтабір Третього Райху
 Заксенгаузен — частина міста Оранієнбург